Восточный и западный волье́ры ( — птичник) — два павильона в Нижнем парке Петергофа, использовавшиеся в летнее время для содержания певчих птиц, помещённых в золочёные медные клетки. Оба вольера — единственные дошедшие до наших дней утилитарные деревянные постройки петровского времени.

Западный павильон устроен по другую сторону Монплезирской аллеи, восточный — рядом с построенным в тот же период фонтаном «Солнце», на противоположном берегу Менажерейного пруда, завершая ансамбль Менажерейного сада.

Обе постройки решены одинаково, в виде двенадцатигранных беседок с куполом над центральной частью. Железную кровлю завершает восьмигранная башенка, устроенная для естественного освещения. Широкие проёмы окон придают особую легкость, свойственную парковым беседкам того времени, что объяснялось их чисто практическим назначением: находившимся внутри птицам требовалась максимальная освещенность.

Павильоны строились по проекту зодчего Николо Микетти. Их создание началось в 1721 году, год спустя они были готовы. Стены вольеров облицевали туфом, ракушками и «изгарью» (отходы при выплавке чугуна), чем подчеркивалась их связь с природой. Изначально купола были обиты парусиной, в 1751 году её заменили листовым железом, снятым при перестройке Большого дворца.

Внутреннюю роспись исполнил художник Луи Каравак, изобразив мифических охотников — Диану и Актеона, а также орнаменты из распустившихся цветов и листьев.

В 1774—1776 годах восточный вольер стал частью деревянной купальни, устроенной здесь по проекту Юрия Фельтена. При этом наружные стены, с которых был снят туф, были обшиты прямоугольными филёнками. Возможно, что тогда же утратил своё исконное назначение, превратившись лишь в декоративное довершение сложившегося ансамбля, и второй павильон.

В 1821 году И. Кельберг воссоздал плафон восточного вольера, а в западном лишь подновил орнамент.

В 1926 году здание купальни, в которую был встроен восточный вольер, было разобрано; сам павильон был сохранён. Как и все парковые сооружения, вольеры сильно пострадали в годы войны. Лишь в 1959 году западный павильон вернули к жизни, восточный же до недавнего времени так и оставался без внешнего убранства.

Литература

Ссылки 
 Вольеры (птичники)

Примечания 

Вольеры
Парковые павильоны Петергофа
Здания и сооружения Нижнего парка
Деревянные здания и сооружения России
Здания и сооружения, заложенные в 1721 году
Здания и сооружения, построенные в 1722 году в России
Картины Луи Каравака
1720-е годы в Санкт-Петербурге